Шифляр — фамилия. Известные носители:

 Шифляр, Самуил Петрович (1786—1840) — российский живописец, рисовальщик, гравёр и литограф. Портретист, баталист, иллюстратор. Один из первых литографов в России.
 Шифляр, Франсуа (1825—1901) — французский художник и гравёр.